Демократична Росія (виборчий блок) — виборчий блок кандидатів у народні депутати РРФСР на виборах березня 1990 року. Лідери — Гавриїл Попов, Микола Травкін, Сергій Станкевич, Юрій Афанасьєв та ін.
 Демократична Росія (депутатський блок) — депутатський блок, який мав відносну більшість (близько 400 депутатів) на I З'їзді народних депутатів РРФСР (травень — червень 1990) і в Верховній раді РРФСР.
 Демократична Росія (фракція) — фракція З'їзду народних депутатів РРФСР (1990—1993).
 Демократична Росія (рух) — політичний рух (1991), колективний член виборчого блоку «Вибір Росії» (1993), колективний член СПС (2000), лідер — Лев Пономарьов.
 Демократична Росія (партія) — політична партія (1994 — 2001). Лідери — Галина Старовойтова, Юлій Рибаков, Сергій Станкевич. Увійшла в Союз правих сил.
 Демократична Росія  — газета.
Перебудова
Розпад СРСР